Ю́рий Ле́бедев:
 Лебедев, Юрий Алексеевич (род. 1936) — советский и российский художник-монументалист.
 Лебедев, Юрий Альфредович (род. 1953) — российский политический деятель.
 Лебедев, Юрий Валентинович (род. 1956) — советский футболист.
 Лебедев, Юрий Васильевич (род. 1951) — советский хоккеист, хоккейный тренер.
 
 Лебедев, Юрий Дмитриевич (род. 1933) — советский и российский тренер по настольному теннису.
 Лебедев, Юрий Исакович (род. 1951) — российский политик, мэр нижнего Новгорода (1998—2002).
 Лебедев, Юрий Михайлович (1874—?) — инженер-технолог, член IV Государственной думы от области войска Донского.
 Лебедев, Юрий Юрьевич (род. 1987) — российский футболист.